Сохам:
  (санкр. «Я — это Он/Тот») — индуистская мантра означающая отождествление произносящего её с вселенной и высшей реальностью.
 Сохемос () — царь Великой Армении (140/144-161 и вторично 164—185/186).